L'invasione degli ultracorpi (Invasion of the Body Snatchers) – film del 1956 diretto da Don Siegel
 Terrore dallo spazio profondo (Invasion of the Body Snatchers) – film del 1978 diretto da Philip Kaufman

Pagine correlate 
L'invasione degli ultracorpi